Narwar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Narwar (ort i Indien, Shivpurī), Madhya Pradesh, 
 Narwar (ort i Indien, Raisen), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar